Тулебля — топоним в Старорусском районе Новгородской области России:
 Тулебля (река)
 Тулебля (деревня)
 Тулебля (посёлок при станции)
 Тулебля (станция)